Schiødte ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Schiødte (1849–1909), dänischer Architekt, Autor und Kunstkritiker
 Jørgen Matthias Christian Schiødte (1815–1884), dänischer Zoologe und Professor